Ключевский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Ключевском районе Алтайского края России. Административный центр — село Ключи.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 9340 человек, в том числе 4375 мужчин и 4965 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 село Ключи,
 село Нововознесенка,
 село Платовка.

Примечания 

Сельские поселения Ключевского района